

Santi
San Pelagio di Emona, diacono e martire del III secolo, venerato a Costanza.
San Pelagio di Laodicea, vescovo del IV secolo.
San Pelagio di Cordova, martire del X secolo.

Geografia

Italia
 San Pelagio, frazione del comune di Due Carrare (PD).
 San Pelaio, quartiere di Treviso.
 San Pelagio, frazione del comune di Duino-Aurisina (TS).
 San Pelagio, frazione del comune di Tricesimo (UD).
 Borgo San Pelagio, quartiere di Trieste sopra San Giovanni detto anche Capofonte